ibisowate (Threskiornithidae) – rodzina ptaków
 Ibis – sieć hoteli
 IBIS –  prętowe działo plazmowe, skonstruowane w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku
 IBIS - (ang. I/O Buffer Information Specification) – standard opisu elektrycznych (analogowych) właściwości portów wejściowych oraz wyjściowych cyfrowych układów scalonych
 IBIS - robot przeznaczony do działań pirotechnicznych oraz rozpoznania, produkowany przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 Ibis (czasopismo) – czasopismo ornitologiczne